Diapasón puede referirse a:

 Diapasón, dispositivo metálico con forma de horquilla, utilizado principalmente como referencia para afinación de instrumentos musicales.
 Diapasón, la pieza de los instrumentos de cuerda.
 Diapasón, película de Argentina dirigida en 1986 por Jorge Polaco.
 Diapason, revista de música clásica francesa
 Diapasón como el intervalo musical, según la RAE.